Gemäldegalerie (Berlín). És una pinacoteca de Berlín, un dels Museus Nacionals de Berlín, situat dins el complex museïstic del Kulturforum obert el 1998. És un dels més importants museus del món de pintura europea del  al XVIII.
 Gemäldegalerie Alte Meister. Galeria de Pintures dels Mestres Antics. És una pinacoteca situada al Palau Zwinger a Dresden, Alemanya. La pinacoteca té prop de 700 pintures des del Renaixement al Barroc.
 Gemäldegalerie (Viena). La pinacoteca de l'Acadèmia de Belles Arts de Viena, que té uns 250 quadres de mestres cèlebres. Una part té propòsits acadèmics i està a disposició dels estudiants.